Françoise Henry peut désigner :
 Françoise Henry (1902-1982), historienne de l'art et spécialiste d'art irlandais ;
 Françoise Henry (1959-) écrivain française ;